Kukawki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Kukawki, village du powiat de Siedlce
 Kukawki, village du powiat de Wołomin